Віторган Максим Еммануїлович (* 10 вересня 1972, Москва, РРФСР) — російський актор і режисер-постановник.
 Віторган Еммануїл Гедеонович (* 27 грудня 1939, Баку) — радянський та російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР (1990).